Я́наккала () — община в провинции Канта-Хяме на юго-западе Финляндии. Общая площадь территории — 586,07 км², из которых 38,63 км² — вода.

В общине находится церковь XVI века.

Демография 
На 31 января 2011 года в общине Янаккала проживало 16 910 человек: 8420 мужчин и 8490 женщин.

Финский язык является родным для 97,77 % жителей, шведский — для 0,47 %. Прочие языки являются родными для 1,75 % жителей общины.

Возрастной состав населения:
 до 14 лет — 18,93 %
 от 15 до 64 лет — 62,91 %
 от 65 лет — 18,05 %

Изменение численности населения по годам:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины 

Общины Финляндии
Канта-Хяме